

Austria 
 Limbach bei Neudau – miejscowość

Niemcy 
 Limbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Neckar-Odenwald
 Limbach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Neckar-Odenwald
 Limbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Limbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Limbach – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland
 Limbach – dzielnica gminy Kirkel, w powiecie Saarpfalz, w kraju związkowym Saara
 Limbach-Oberfrohna – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau
 Limbach-Oberfrohna – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau

Słowacja 
 Limbach – gmina

Osoby 
 Nicolas Limbach – niemiecki szablista

Zobacz też 
 Netzschkau-Limbach